Munster Thunder – irlandzki klub siatkarski z Limerick. Założony został latem 2004 roku poprzez zrzeszenie siatkarzy z hrabstw Limerick, Clare i Galway.

Klub początkowo nosił nazwę Westiez. Od sezonu 2006/2007 ze względu na pozyskanie sponsora tytularnego występował pod nazwą cbphoto.ie, natomiast w sezonie 2009/2010 jako CB Photo Thunder. Od sezonu 2010/2011 gra pod obecną nazwą - Munster Thunder.

Męski zespół w sezonie 2010/2011 zdobył mistrzostwo ligowe, natomiast w 2012 roku doszedł do finału Pucharu Irlandii.

Bilans sezonów

mężczyźni

kobiety 

Poziom rozgrywek:

Osiągnięcia

męska drużyna 
 Mistrzostwa ligowe:
  1. miejsce (1x): 2011
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  2. miejsce (1x): 2012
 Tarcza Irlandii (Association Shield):
  2. miejsce (1x): 2017

Bibliografia 
 
 
 

Irlandzkie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 2004
Limerick